

Юзефкув — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефкув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефкув — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Юзефкув — село в гміні Завихост Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства